Mihály Tóth ist der Name folgender Personen:

*  Mihály Tóth (Fußballspieler, 1926) (1926–1990), ungarischer Fußballspieler
 Mihály Tóth (Fußballspieler, 1974) (* 1974), ungarischer Fußballspieler